Czternastym przystankiem Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 było fińskie Lahti w dniach 9–10 lutego.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryōyū Kobayashi z przewagą trzech punktów nad drugim Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Austrii Stefan Kraft straciwszy niecały punkt do miejsca wyżej. Czwarte miejsce zajął najlepszy z reprezentantów gospodarzy Antii Aalto. Pozostali Finowie Eetu Nousiainen (26. miejsce) oraz Andreas Alamommo (42. miejsce) zdołali wywalczyć awans do konkursu głównego, a jedynym z tej kadry, któremu to się nie udało był sklasyfikowany na pięćdziesiątej trzeciej pozycji Jarkko Määttä. Najlepszy wśród polskich skoczków był piąty Dawid Kubacki. Zawodnicy swoje próby oddawali z ósmej belki startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Austrii, którą reprezentowali kolejno Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck oraz Stefan Kraft. Ich przewaga nad drugą pozycją wyniosła równe jedenaście punktów, a zajęła je drużyna Niemiec. Trzecie miejsce na podium wywalczyli reprezentanci Japonii, wśród których najlepiej spisał się skaczący w pierwszej kolejce Yukiya Satō. Jego nota była trzecią najlepszą w zestawieniu indywidualnym. Czwarte miejsce zajęli polscy skoczkowie, których skład wyglądał następująco: Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Na kolejnych lokatach sklasyfikowani byli Słoweńcy, Szwajcarzy, Czesi oraz Finowie. Poza serią finałową na lokatach dziewiątej i dziesiątej znaleźli się Norwedzy oraz Rosjanie. Skakano z siódmej, ósmej i z dziewiątej platformy startowej.

W konkursie indywidualnym triumfował reprezentant Polski Kamil Stoch uzyskując przewagą ponad siedemnastu punktów nad sklasyfikowanym na drugim miejscu Japończykiem Ryōyū Kobayashim. Skład podium zawodów uzupełnił reprezentant Norwegii Robert Johansson. W finałowej serii znaleźli się również Piotr Żyła (10. miejsce), Jakub Wolny (14. miejsce) oraz Dawid Kubacki (28. miejsce). Punktów nie zdołali zdobyć trzydziesty trzeci Maciej Kot oraz sklasyfikowany dziesięć pozycji niżej Paweł Wąsek. Najlepszym z fińskich skoczków był Antii Aalto, który uplasował się na dziewiątej pozycji. Punktował również Andreas Alamommo, dla którego były to pierwsze punkty w jego dotychczasowej karierze. Za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowany został Słoweniec Jernej Damjan. Całe zawody rozegrano z dziewiątej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lahti był Pekka Tervahartiala oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Gabrjel Gros. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 8 lutego 2019

Konkurs drużynowy – 9 lutego 2019

Konkurs indywidualny – 10 lutego 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2019 w Finlandii